10 000, jeu de dés ;
 10 000, film d'aventures préhistoriques de Roland Emmerich ;
 10 000, nombre ;
 10 000 Hz Legend, album du groupe Air ;
 10 000 mètres, discipline sportive de l'athlétisme ;
 10,000 Maniacs, groupe américain de rock.
 10 000 ("10K" en version originale), personnage de la série télévisée Z Nation.